Лю Ци
 Лю Ци — личное имя шестого императора династии Хань Цзин-ди (188—141 до н. э.)

 Лю Ци (род. 1977) — китайская пловчиха в ластах
 Лю Ци (род. 1942) — китайский политик, член Политбюро ЦК КПК
 Лю Ци (род. 1957) — китайский политик, ответственный секретарь Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва с 10 марта 2023 года
 Лю Ци (род. 1996) — китайская прыгунья с трамплина
 Лю Ци (142—208) — старший сын полевого командира Восточной Хань Лю Бяо